De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft (VGSD) is een gereformeerde studentenvereniging uit Delft. De vereniging is opgericht op 23 maart 1961 en heeft ongeveer 70 leden. Leden zijn studenten die studeren aan de TU Delft of aan een van de hogescholen in Delft. De vereniging heeft als doel de techniek in haar ontwikkeling te leren verstaan in het licht van Gods Woord. De vereniging is aangesloten bij de Verenigingsraad Delft, VGS-Nederland en IFES-Nederland.

Geschiedenis

Ontstaan 
Aan het eind van de jaren vijftig was SSR-Delft (toen een algemeen christelijke vereniging, nu de Koornbeurs) de meest aangewezen studentenvereniging om als gereformeerde student lid van te worden. Een toenemend aantal leden voelde zich echter niet meer thuis bij de levensstijl die bij de SSR in zwang kwam. Anderen werden vanwege de secularisatie al niet eens meer lid van deze vereniging. Nu was dit de tijd waarin op andere plekken een Vereniging van Gereformeerde Studenten (VGS) was opgericht, waaronder de VGSR (1950) en de VGSL (1957). Hierdoor ontstond ook in Delft het idee om een VGS op te richten. Degenen die deze intentie hadden, zochten in die tijd contact met de VGSL, waar aan allerlei activiteiten werd meegedaan. Op 23 maart 1961 werd de oprichtingsakte voor de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Delft ondertekend door vier Delftse studenten. In juni van datzelfde jaar werd ook C.S.R. opgericht, ook een christelijke studentenvereniging. Maar omdat C.S.R. een meer interkerkelijk karakter had werd gereformeerde studenten afgeraden van deze vereniging lid te worden, zodat ze niet van het gereformeerde geloof zouden afdwalen.

De rode das, met het logo erop, werd rond 1990 ingevoerd.

Elk jaar wordt op of nabij 23 maart de Dies Natalis van de vereniging gevierd.

Grondslag en doel 
De VGSD heeft vanaf het begin in 1961 als grondslag de Bijbel en de gereformeerde leer, zoals die door de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels wordt samengevat. De doelstelling van de vereniging is het organiseren van studenten die instemmen met de grondslag ter onderlinge vorming tot christen-academicus. Deze vorming heeft ook ten doel de techniek te leren verstaan in het licht van Gods Woord. De VGSD vergadert onder de zinspreuk Vigilantiae Gravitas Studiosis Dignitas, hetgeen betekent: 'De ernst van de waakzaamheid is de waardigheid van de student'.

Openstelling 
Bij oprichting was een van de lidmaatschapseisen dat een nieuw lid aangesloten was bij een Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Deze eis is op 21 februari 2008 tijdens een ALV vervangen door de eis dat nieuwe leden de Drie Formulieren van Enigheid moeten onderschrijven. In de praktijk betekent dit dat een nieuw lid aangesloten is bij een gereformeerde kerk.

Logo 
Het logo van de VGSD bestaat uit een fakkel met daar in een cirkel omheen de woorden Vereniging van Gereformeerde Studenten en Delft. De fakkel, welke tevens in het logo van de TU Delft is verwerkt, komt van het beeld van Prometheus wat voor het oude hoofdgebouw van de universiteit stond. Volgens de mythe bracht Prometheus vuur en beschaving, waaronder technische ontwikkeling, naar de mensen.

Pand 
De VGSD groeide in de jaren 60 langzaam en begin jaren 70 was er behoefte aan een eigen pand om activiteiten en soosch-avonden te kunnen organiseren. In 1973 werd er een pand gevonden aan de Voorstraat. Vanaf academisch jaar 1973-1974 werden alle activiteiten in dit pand gehouden, boven de VGSD-ruimte werden kamers verhuurd aan 10 VGSD-leden. Er wordt een stichting opgericht: VGSD-Centrum, welke gaat over het pand en in 1974 beginnen verbouwingen, ondanks problemen met de financiering. Op 27 september 1974 breekt er brand uit op de bovenste verdieping van het band, met veel (water)schade ten gevolg. Door problemen met de stichting, de eigenaar van het pand en gebrek aan een goede verzekering, is er veel verlies geleden. Op de ALV van 12 februari 1975 werd besloten niet met het pand verder te gaan.

Sindsdien heeft de VGSD geen eigen pand meer gehad en worden vergaderingen gehouden in het gebouw van de GKv-Delft, welke nu gevestigd is in de Immanuelkerk.

Externe Verbanden 
VGSD is onderdeel van het landelijk verband VGS-Nederland, waar ook andere gereformeerde studentenverenigingen in Nederland onderdeel van zijn.

Daarnaast is de VGSD aangesloten bij IFES.

In Delft is de vereniging onder andere onderdeel van de VeRa (VerenigingsRaad), de Delftse Kamer van Verenigingen en een overlegorgaan tussen studenten (van de gezelligheidsverenigingen) en de TU Delft. Ook heeft de VGSD goede contacten met de andere christelijke verenigingen in Delft, namelijk C.S.R. Delft, C.S.F.R. Johannes Calvijn en NS-Delft.

Bekende oudleden 
 Ad Vlot, emeritus-hoogleraar techniekfilosofie aan de TU Delft, filosoof en columnist.

Externe links 
 Officiële website

Confessionele studentenvereniging
Studentenvereniging in Delft